Леонид Татаринов:
 Татаринов, Леонид Михайлович (1923—1943) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Татаринов, Леонид Петрович (1926—2011) — академик, специалист в области зоологии, палеонтологии и эволюционной биологии.